Imad-ad-Din Zengi I (c. 1085 - 1146), atabeg de Mossul, Alep, Hama i Edessa i fundador de la dinastia dels zengites
 Imad-ad-Din Zengi II, emir de Sindjar i després d'Alep